Мандела:

Фамилия 
 Мандела, Винни (1936—2018) — южноафриканский политик, которая занимала ряд государственных постов и возглавляла лигу Африканского национального конгресса женщин, жена Н.Манделы в 1957—1996.
 Мандела, Нельсон (1918—2013) — первый чернокожий президент ЮАР с 10 мая 1994 по 14 июня 1999, один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида.
 Мандела, Эвелин (1922—2004) — южноафриканская медсестра, первая жена Нельсона Манделы.

Топоним 
 Мандела — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.

Фильмы 
 Мандела — британский фильм-драма 1987 года
 Мандела — южноафриканский документальный фильм 1996 года
 Мандела — британский документальный телесериал 2014 года